Las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) para el periodo 2016 tuvieron lugar los días 20 y 21 de octubre de 2015 y el balotaje se realizó los días 3 y 4 de noviembre del mismo año. En ellas se disputó la Directiva de la Federación, el Consejero Superior, 32 Consejeros Territoriales y los presupuestos participativos para el periodo 2016. El proceso tuvo un total 13.481 votos válidamente emitidos en primera vuelta.

La segunda vuelta dio como vencedora a la lista de la plataforma Crecer con un 52.57% de los votos, frente a un 47.43% del Movimiento Gremial.

Contexto 
La FEUC 2015 estuvo dirigida por el Movimiento Gremial un movimiento de derecha histórico de la Universidad Católica. El triunfo del gremio en las elecciones anteriores significó un quiebre de 6 años de federaciones lideradas por el movimiento de la Nueva Acción Universitaria.

Listas candidatas FEUC

Resultados primera vuelta

Directiva FEUC

Consejero Superior

Consejeros Territoriales

Resultados segunda vuelta

Directiva FEUC

Consejero Superior

Presupuesto Participativo

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados oficiales de la primera vuelta

Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Chile
2015